Spojení písmen D a A může mít různé významy:

DA 
 DA – kód Dánska
 SPZ chorvatského města Daruvar

Da 
 Da – rusky ano
 Sông Đà – řeka ve Vietnamu
 dalton (jednotka) – jednotka atomové hmotnosti

da 
 dánština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

dA 
 DeviantArt – online umělecká komunita